Женская суперлига Футбольной ассоциации () сезона 2021/22 — 11-й сезон Женской суперлиги ФА с момента его основания. Сезон начался 3 сентября 2021 года и завершился 8 мая 2022 года. В турнире приняли участие 12 команд. По сравнению с предыдущим сезоном в турнире принимала участие женская команда «Лестер Сити», победившая в Чемпионшипе, а «Бристоль Сити», наоборот, выбыл из Суперлиги.

Чемпионский титул защитила женская команда «Челси».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Англия женщины
Женский футбол в Англии
2021 год в женском футболе
2022 год в женском футболе